Księży Las ist der Name folgender Ortschaften:

 Księży Las (Zbrosławice), deutsch Xiondslas, Dorf in der Gemeinde Zbrosławice, Woiwodschaft Schlesien
 Księży Las (Ujest), deutsch Xionslas, Weiler in der Gemeinde Ujest, Woiwodschaft Oppeln
 Księży Las (Zakopane), Siedlung in Zakopane, Woiwodschaft Kleinpolen